Годешево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сатовча. Находится примерно в 18 км к югу от центра села Сатовча и примерно в 100 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 844 человека.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области